Agarak, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Agarak, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie ;
 Agarak, une communauté urbaine du marz de Syunik en Arménie ;
 Agarak, une communauté rurale du marz de Syunik en Arménie.